Le sous-marin japonais I-53 peut se référer à l'un des sous-marins suivants de la marine impériale japonaise:
 Le sous-marin japonais I-53 (1923), de type Kaidai; lancé en 1925 et déclassé en 1945, renuméroté I-153 en 1942
 Le sous-marin japonais I-53 (1942), un sous-marin cargo de type C3; lancé en 1942 et déclassé en 1945